Lek bezeichnet:
 Albanischer Lek, die albanische Währung
 Lek (Ailinglaplap), Insel des Ailinglaplap-Atolls in der Ralik-Kette im ozeanischen Staat der Marshallinseln (RMI)
 Lek (Fluss), einen Mündungsarm des Rheins 
 Lek (Sylwa), ein Nebenfluss der Sylwa in Russland
 Lek (Biologie), in der Zoologie ein Balzplatz, an dem sich männliche Individuen den Weibchen präsentieren
 Lek (Unternehmen), ein slowenisches Pharmaunternehmen, das zu Sandoz gehört

Lek ist der Familienname folgender Personen:
 Bram van der Lek († 2013), niederländischer Politiker

Lek ist der Vorname oder Namensteil folgender Personen:
 Lek Nana (1924–2010), thailändischer Geschäftsmann und Politiker
 Lek Sirdani (* 1891 oder 1892; † 1948), albanischer Priester, gehört zu den Achtunddreissig Märtyrern von Albanien
 Ukit Kan Lek Tok (* ca. 740; † 801), bedeutendster Herrscher der Maya-Stadt Ek Balam während der Späten Klassik

LEK steht als Abkürzung für:
 Linksemsisches Kanalnetz
 Lernerfolgskontrolle
 Landschaftsentwicklungskonzept

und weiters:
 Amphoe Muak Lek, thailändischer Landkreis im Osten der Provinz Saraburi
 Amphoe Sak Lek, thailändischer Landkreis im Nordosten der Provinz Phichit

Siehe auch:
 Leck (Begriffsklärung)

LEK